Le  balte () ou   de la Baltique) est un front de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut créé le  et fut dissous le , après une série de campagnes dans les États baltes, qui culmina par la prise de Riga les 13 et .

Pendant ses 179 jours d'existence, le troisième front balte compta  tués et disparus ainsi que  blessés, malades et gelés. L'unique commandant du front fut Ivan Maslennikov.

Le quartier-général du troisième front balte fut formé à partir des reliquats de la , les armées de campagne qui lui furent rattachées furent prélevées sur le l'aile gauche (sud) du front de Leningrad.

Le troisième front balte prit part notamment à l'Opération Pskov-Ostrov et à l'Opération Tartu Après la prise de Riga, le haut-commandement soviétique dissout le front et réaffecta les armées qui le composaient.

Citations et sources 

Front soviétique
Unité militaire de la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1944
Unité ou formation militaire dissoute en 1944